Константин Веселовский:
 Веселовский, Константин Александрович (1839—1902) — протоиерей русской православной церкви.
 Веселовский, Константин Михайлович (род. 1974) — российский футболист.
 Веселовский, Константин Степанович (1819—1901) — русский экономист, географ и климатолог, действительный член Академии наук.